Archie Dees – cestista statunitense
 Morris Dees – avvocato e attivista statunitense
 Rick Dees – cantante, attore e conduttore radiofonico statunitense
 Tony Dees – ex ostacolista statunitense